Teplyk (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit etwa 6400 Einwohnern (2014) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajon.

Teplyk liegt am Teplytschka (), einem Nebenfluss des Udytsch (ukrainisch ) im Osten der Oblast Winnyzja 135 km südöstlich vom Oblastzentrum Winnyzja. Die erstmals im 15. Jahrhundert schriftlich erwähnte Ortschaft besitzt seit 1956 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
 Teplyk ist Verwaltungssitz des 1930 gegründeten Rajon Teplyk im Osten der Oblast Winnyzja. Der Rajon hat eine Fläche von 810 km² und etwa 29.000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 37 Einwohner pro km².

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung im 15. Jahrhundert
Rajon Teplyk